SOD, sigle composé des trois lettres S, O et D, peut faire référence à :
 SuperOxyde Dismutase, une enzyme,
 Dysplasie septo-optique, un syndrome malformatif congénital du cerveau par défaut de développement de la ligne médiane,
 Stormtroopers of Death, un groupe de thrash metal new-yorkais,
 Sorocaba au Brésil, selon la liste des codes AITA des aéroports,
 System of a Down System Of a Down : un groupe de Metal
 Sleep of Death Téléphone restant en mode VEILLE sans pouvoir en sortir.
 Segregation of Duties Ségrégations des tâches pour la sécurité des données en entreprise
Sod peut faire référence à :
 Sod, un concept kabbalistique et une méthode de construction,
 Lac de cratère d'El Sod, au sud de l'Éthiopie
 couillon, en argot anglais,
 gazon, en anglais,

Homonymie d'acronyme